Utoqqaat bezeichnet:
 Utoqqaat (Bucht, Ivittuut) (Tayler Havn), Bucht im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Utoqqaat (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland